Usandizaga es un apellido vasco que puede referirse a:

 José María Usandizaga, compositor; 
 Horacio Daniel Usandizaga, político argentino; 
 Ramón Usandizaga, músico; o
 María José Usandizaga, política española.